Stewart (Minnesota)
Stewart Grand Prix

Desambiguações de topônimos